Gabrielle Debillemont-Chardon (1860-1957) : peintre miniaturiste française ;
 Jean-Jacques-Joseph Debillemont (1824-1879) : compositeur français.